Matthias Redlich ist der Name folgender Personen:

*Matthias Redlich (Politiker) (* 1982), deutscher Politiker (CDU)
Matthias Redlich (Badminton) (* 1984), deutscher Badmintonspieler